El Rio Tinto Stadium és un estadi específic de futbol de Sandy, dins de l'àrea metropolitana de Salt Lake City, Utah, Estats Units. Actualment és la seu del Real Salt Lake, club de la Major League Soccer.

L'estadi fou inaugurat el 9 d'octubre de 2008 i té una capacitat de 20.000 espectadors, la seva construcció va costar 115 milions de dòlars.

Enllaços externs 

 Lloc web oficial del Rio Tinto Stadium 

Estadis de futbol dels Estats Units
Esport a Utah